Jan van Bourgondië (bisschop), bisschop van Kamerijk
 Jan van Bourgondië (1415-1491) hertog van Nevers en Rethel, later ook van Eu